Rue de Coulmiers est un odonyme désignant :

 une rue à Bergerac ;
 une rue à Houilles ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Nogent-sur-Marne ;
 une rue à Orléans ;
 une rue à Paris.

une rue des Mobiles-de-Coumiers existe également à
 Périgueux ;
 Ribérac.

Coulmiers